Князь Фёдор Осипович Мосальский (ум. после 1598) — воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного и Фёдора Ивановича, устроитель города Козьмодемьянска. Рюрикович в XX колене.

Сын князя и воеводы Осипа Дмитриевича Мосальского.

Биография 
Воевода в Рыльске (1565). Дворянин 2-й статьи, принимал участие в совещании, на котором было отказано полякам в перемирии (1566). Подписался на поручной записи по боярам-поручителям по князю Ивану Фёдоровичу Мстиславскому в 230 рублей (1671). Один из самых младших воевод в Новгороде (1580), затем 4-й воевода в Юрьеве-Ливонском. Третий воевода в Юрьеве-Ливонском (1581). Воевода в Галиче (1583). Получил приказание идти по Волге, в плавных воеводах Сторожевого полка, в сход с князем Иваном Михайловичем Воротынским в Казанском походе (апрель 1583). Строил город Козьмодемьянск (1583). Второй воевода Передового полка на берегу Оки, у Каширы, потом у Калуги и в Белёве (1584). Воевода в Шацке (февраль 1585). Второй воевода Передового полка в Астраханском походе (1588). Сходный воевода Сторожевого полка (1593). Воевода на Воронеже (1598).

Примечания

Литература 
 Собрание Государственных грамот и договоров. Т. 1. № 198.
 Древняя Российская вивлиофика. Т. VII и XIV.

Персоналии по алфавиту
Фёдор Осипович
Воеводы Рыльска
Воеводы Галича
Воеводы Шацка
Воеводы Воронежа